Kozí hrádek  ist der Name von

 Burg Kozí Hrádek, Burgruine bei Sezimovo Ústí, Tschechien
 Kozí hrádek (Mikulov), Geschützturm in Mikulov, Tschechien
 Kozí hrádek (495 m n.m.), Hügel bei Předotice, Tschechien 
 Kozí Hrádek (410 m n.m.), Hügel bei Kestřany, Tschechien
 (76628) Kozí Hrádek, Asteroid im Hauptgürtel